Zirara är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Doukala-Abda, i den norra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Zirara ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Runt Zirara är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Youssoufia,  km söder om Zirara. Trakten runt Zirara består till största delen av jordbruksmark. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Doukala-Abda